Карло III од Наваре (Мант ла Жоли, 22. јул 1361- Олите, 8. септембар 1425) је био краљ Наваре. Био је син Карла II и Жане од Валоа.

Породично стабло 

Рођени 1361.
Умрли 1425.
Владари Наваре
Династија Евре